Train of Thought:

 Train of Thought — альбом группы Reflection Eternal.
 Train of Thought — седьмой альбом группы Dream Theater.
 Train of Thought — сингл группы a-ha.
 Train of Thought — сингл певицы Шер.